Municipio de Newman puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Newman (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Newman (condado de Douglas, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Newman (condado de Saunders, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Saunders.